Алекса́ндр Влади́мирович Данише́вский () — российский футболист, нападающий.

Карьера 
За время карьеры профессионального игрока выступал за московский «Спартак», «Химки», московское «Торпедо», «Кубань», «Ростов», киевский «Арсенал», «Спортакадемклуб».

Автор единственного гола «Спартака» в розыгрыше Лиги чемпионов 2002/2003. Первый групповой этап для клуба завершился шестью поражениями с общим счетом 1:18. Данишевский забил первый гол в матче с «Ливерпулем» 22 октября на стадионе «Динамо».

В конце марта 2009 года перешёл в «Анжи», с которым заключил соглашение до конца 2009 года. В 2010 году был игроком клуба «Жемчужина-Сочи». 31 июля 2013 года перешёл в белорусский клуб «Белшина». Дебютировал 3 августа в матче против «Гомеля», выйдя на замену на 72-й минуте, и уже через 3 минуты отличился голом, установив окончательный счёт 3:1 в пользу своей команды. C марта по май 2014 года играл за кировоградскую «Звезду». В августе 2014 года был заявлен за СКЧФ, в декабре покинул клуб.

Достижения 
 Чемпион России: 2001
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2002
 Обладатель Кубка России: 2002/03
 Финалист Кубка России: 2004/05
 Победитель Первой лиги Украины: 2012/13

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Спортакадемклуб»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Севастополь»
Игроки ФК «Севастополь-2»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Севастополь» (2014)